Desa Telogowaru kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Telogowaru (administrativ by i Indonesien, lat -8,04, long 112,66), Jawa Timur, 
 Desa Telogowaru (administrativ by i Indonesien, lat -6,85, long 111,92), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar